Serena Williams ha vinto il suo settimo titolo a Wimbledon battendo in finale Angelique Kerber per 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Serena Williams (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Angelique Kerber (finale)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno, ritirata)
  Venus Williams (semifinale)
  Madison Keys (quarto turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarto turno)
  Svetlana Kuznetsova (quarto turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)

  Elina Svitolina (secondo turno)
  Sloane Stephens (terzo turno)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Sara Errani  (secondo turno)
  Anastasia Pavlyuchenkova (quarti di finale)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Ana Ivanović (primo turno)
  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Coco Vandeweghe (quarto turno)
  Lucie Šafářová (quarto turno)
  Daria Kasatkina  (terzo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Andrea Petković  (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice, per andare nella sua sezione di tabellone.

Qualificate 
 

  Tatjana Maria (primo turno)
  Amra Sadiković (primo turno)
  Jana Čepelová (terzo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Julia Boserup (terzo turno)

  Tamira Paszek (primo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Mandy Minella (secondo turno)
  Ekaterina Alexandrova (secondo turno)
  Marina Eraković (terzo turno)
  Paula Kania (primo turno)

Wildcard 

  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Marina Melnikova (primo turno)
  Tara Moore (secondo turno)

  Laura Robson (primo turno)
  Evgeniya Rodina (secondo turno)
  Katie Swan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2016
WTA Tour 2016